Арчена () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Медия-дель-Сегура. Занимает площадь 16,5 км². Население — 19 301 человек (на 2019 год). Термальные источники, бальнеологический курорт.

Покровителями города считаются Иисус Христос и .

Население

Города-побратимы 
 Чешам, Англия (март 1995)

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Archena (Исп.)
 

Муниципалитеты Мурсии